Соревнования по шорт-треку среди мужчин на дистанции 1500 метров на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 10 февраля. Местом проведения соревнований стал ледовый дворец спорта Айсберг. Квалификация соревнований началась в 13:45 по местному времени (UTC+4), полуфинал в 15:00, а финал стартовал в 16:00. Это был первый вид программы шорт-трека, в котором были разыграны медали на Играх в Сочи. В соревнованиях приняли участие 36 спортсменов из 18 стран. Действующим чемпионом в этой дисциплине являлся южнокорейский шорт-трекист Ли Джон Су.

Медалисты

Соревнование

Состояние трека 
Воздух t°  15,3 °С / 59,5 °F
Атмосферное давление 0 мм рт. ст.
Влажность 31 %
 Лед t °  −5.8 °С / 21,6 °F
 Условия Нормальный

Судьи 
 Главный судья Питер Ворт
 Первый помощник рефери Алессандро Маури
 Помощник рефери Хаеганг Пиун
 Помощник рефери видео Мишель Верро
 Стартер Вон-Хо Юн
 Стюард спортсменов Линг Шен

Квалификация

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Забег 5

Забег 6

Полуфинал

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Финал

Финал B

Финал A

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте зимних Олимпийских игр

Примечания 

События 10 февраля